Савельев, Сергей: Савельев, Сергей Алексеевич (род. 1972) — российский конькобежец.
 Савельев, Сергей Владимирович (род. 1989) — белорусский информатор, передавший правозащитному проекту Gulagu.net видеоархивы пыток заключённых в местах лишения свободы ФСИН России.
 Савельев, Сергей Вячеславович (род. 1959) — российский биолог-эволюционист.
 Савельев, Сергей Иванович (1911—1980) — марийский советский актёр театра, режиссёр, заслуженный артист РСФСР.
 Савельев, Сергей Петрович (1948—2005) — советский лыжник, олимпийский чемпион.